

Cinema
Out of the Past – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Out of the Past – cortometraggio statunitense del 1912 diretto da Edwin J. Collins
Out of the Past – cortometraggio statunitense del 1913 diretto da Phillips Smalley
Out of the Past – cortometraggio statunitense del 1914 diretto da Lionel Belmore
Out of the Past – film britannico del 1933 diretto da Leslie S. Hiscott
Out of the Past – film statunitense del 1927 diretto da Dallas M. Fitzgerald
Le catene della colpa (Out of the Past) – film statunitense del 1947 diretto da Jacques Tourneur
Out of the Past – film statunitense del 1998 diretto da Jeff Dupre

Musica
Out of the Past – album di Art Farmer